

Слобода — село, Вітебська область, Бешенковицький район
 Слобода — село, Вітебська область, Верхньодвінський район
 Слобода — село, Вітебська область, Вітебський район, Суражська сільська рада
 Слобода — село, Вітебська область, Вітебський район, Яновицька сільська рада
 Слобода — село, Вітебська область, Вітебський район, Задубровська сільська рада
 Слобода — село, Вітебська область, Вітебський район, Шапечинська сільська рада
 Слобода — село, Вітебська область, Глибоцький район, Голубицька сільська рада
 Слобода — хутір, Вітебська область, Глибоцький район, Прозороцька сільська рада
 Слобода — село, Вітебська область, Глибоцький район, Псуевська сільська рада
 Слобода — село, Вітебська область, Городоцький район
 Слобода — село, Вітебська область, Докшицький район, Березинська сільська рада
 Слобода — село, Вітебська область, Докшицький район, Крулевщинська сільська рада
 Слобода — село, Вітебська область, Дубровенський район
 Слобода — село, Вітебська область, Лепельський район, Слободська сільська рада
 Слобода — село, Вітебська область, Лепельський район, Горська сільська рада
 Слобода — село, Вітебська область, Міорський район
 Слобода — село, Вітебська область, Оршанський район, Клюковська сільська рада
 Слобода — село, Вітебська область, Оршанський район, Пищаловська сільська рада
 Слобода — село, Вітебська область, Полоцький район, Ветринська сільська рада
 Слобода — село, Вітебська область, Полоцький район, Солоницька сільська рада
 Слобода — село, Вітебська область, Поставський район
 Слобода — село, Вітебська область, Толочинський район, Волковицька сільська рада
 Слобода — селище, Вітебська область, Толочинський район, Толочинська сільська рада
 Слобода — село, Вітебська область, Ушацький район, Жарська сільська рада
 Слобода — село, Вітебська область, Ушацький район, Сорочинська сільська рада
 Слобода — село, Вітебська область, Шумілінський район, Ловжанська сільська рада
 Слобода — село, Вітебська область, Шумілінський район, Миколаївська сільська рада
 Слобода — село, Гомельська область, Добруський район
 Слобода — селище, Гомельська область, Лельчицький район
 Слобода — село, Гомельська область, Мозирський район
 Слобода — село, Гомельська область], Петриковський район
 Слобода — село, Гомельська область, Рогачовський район, Довська сільська рада
 Слобода — село, Гомельська область, Рогачовський район, Старосельська сільська рада
 Слобода — село, Гродненська область, Новогрудський район
 Слобода — село, Гродненська область, Островецький район
 Слобода — село, Гродненська область, Ошмянський район, Гольшанська сільська рада
 Слобода — село, Гродненська область, Ошмянський район, Гродинська сільська рада
 Слобода — село, Гродненська область, Сморгонський район
 Слобода — село, Мінська область, Березинський район
 Слобода — село, Мінська область, Вілейський район, Довгинівська сільська рада
 Слобода — село, Мінська область, Вілейський район, Іжська сільська рада
 Слобода — село, Мінська область, Воложинський район, Городьковська сільська рада.
 Слобода — село, Мінська область, Воложинський район, Дорська сільська рада
 Слобода — село, Мінська область, Крупський район, Обчугська сільська рада
 Слобода — село, Мінська область, Крупський район, Холопеницька сільська рада
 Слобода — село, Мінська область, Логойський район, Плещеницька селищна рада
 Слобода — село, Мінська область, Логойський район, Гайнівська сільська рада
 Слобода — село, Мінська область, Мінський район, Лошанська сільська рада
 Слобода — село, Мінська область, Мінський район, Роговська сільська рада
 Слобода — село, Мінська область, Мінський район, Самохваловицька сільська рада
 Слобода — село, Мінська область, Мядельський район, Будславська сільська рада
 Слобода — село, Мінська область, Мядельський район, Слобідзька сільська рада
 Слобода — село, Мінська область, Несвізький район
 Слобода — село, Мінська область, Пуховицький район, Ананицька сільська рада
 Слобода — село, Мінська область, Пуховицький район, Ветеревицька сільська рада
 Слобода — село, Мінська область, Слуцький район
 Слобода — село, Мінська область, Смолевицький район, Озерицько-Слобідська сільська рада
 Слобода — село, Мінська область, Смолевицький район, Пекалинська сільська рада
 Слобода — село, Мінська область, Столбцовський район
 Слобода — село, Мінська область, Узденський район
 Слобода — село, Мінська область, Червенський район
 Слобода — село, Могильовська область, Бобруйський район
 Слобода — село, Могильовська область, Биховський район
 Слобода — село, Могильовська область, Горецький район, Горська сільська рада
 Слобода — село, Могильовська область, Горецький район, Савська сільська рада
 Слобода — село, Могильовська область, Климовицький район, Високовська сільська рада
 Слобода — село, Могильовська область, Климовицький район, Родненська сільська рада
 Слобода — село, Могильовська область, Круглянський район
 Слобода — село, Могильовська область, Осиповицький район
 Слобода — село, Могильовська область, Чауський район

Слобода — село в гміні Курилувка Лежайського повіту Підкарпатського воєводства
 Слобода — село в гміні Рачкі Сувальського повіту Підляського воєводства
 Слобода — частина міста Білосток в Підляському воєводстві
 Слобода — частина села Тричувка в гміні Юхновець-Косьцельни Білостоцького повіту Підляського воєводства
 Слобода — частина села Поґожелець у гміні Ґіби Сейненського повіту Підляського воєводства

Слобода — присілок, Афанасьєвський район, Кіровська область
 Слобода — село, Бабаєвський район, Вологодська область
 Слобода — присілок, Мишинский сільський округ, Гагарінський район, Смоленська область
 Слобода — присілок, Молочневский сільський округ, Гагарінський район, Смоленська область
 Слобода — присілок, Перцевське сільське поселення, Грязовецький район, Вологодська область
 Слобода — присілок, Сидоровське сільське поселення, Грязовецький район, Вологодська область
 Слобода — присілок, Кічменгсько-Городецький район, Вологодська область
 Слобода — присілок, Ленінський міський округ, Московська область
 Слобода — присілок, Нагорський район, Кіровська область
 Слобода — присілок, Нюксенський район, Вологодська область
 Слобода — село, Первоуральський міський округ, Свердловська область
 Слобода — присілок, Тотемський район, Вологодська область

Слобода — річка в Закарпатській області, притока Тереблі
 Слобода — село, Вінницька область, Жмеринський район
 Слобода — село, Житомирська область, Коростенський район
 Слобода — село, Івано-Франківська область, Івано-Франківський район
 Слобода — село, Івано-Франківська область, Коломийський район
 Слобода — село, Київська область, Кагарлицький район
 Слобода — село, Сумська область, Буринський район
 Слобода — село, Сумська область, Лебединський район
 Слобода — село, Хмельницька область, Новоушицький район
 Слобода — село, Чернівецька область, Чернівецький район
 Слобода — село, Чернігівська область, Чернігівський район
 Слобода — село, Чернігівська область, Городнянський район
 Слобода — селище, Вінницька область, Барський район

 Слобода — село Млинівської селищної ради Млинівського району Рівненської області, об'єднане з Млиновом у 1986 році
 Слобода — колишнє село Народицького району Житомирської області

 Слобода Михайло Ігорович — старший лейтенант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

Примітки

Див. також 
 Слобода-Банилів
 Слобода-Болехівська
 Слобода-Бушанська
 Слобода-В'язівка
 Слобода-Гулівська
 Слобода-Дашковецька
 Слобода-Долинська
 Слобода-Комарівці
 Слобода-Кустовецька
 Слобода-Кухарська
 Слобода-Межирівська
 Слобода-Небилівська
 Слобода-Новоселицька
 Слобода-Носковецька
 Слобода-Підлісівська
 Слобода-Рівнянська
 Слобода Романівська
 Слобода-Селець
 Слобода-Соснівка
 Слобода-Ходацька
 Слобода-Чернятинська
 Слобода-Шаргородська
 Слобода-Шлишковецька
 Слобода Шоломківська
 Слобода-Ялтушківська
 Слобода-Яришівська
 Червона Слобода